Григо́рий Степа́нович Глади́й (род. 4 декабря 1954, Хоростков, Тернопольская область, УССР, СССР) — советский и канадский актёр и режиссёр.

Биография 

Родился в 1954 году в Хоросткове на Тернопольщине (УССР). В 1976 году окончил КГИТИ им. И. Карпенко-Карого (класс Б. П. Ставицкого). В 1976—1980 годы служил в Харьковском театре имени Т. Шевченко. в 1980—1983 годы — актёр Киевского молодёжного театра, затем Каунасского государственного драматического театра. В 1985—1990 годы — ведущий актёр театра Анатолия Васильева.

В 1989 году заочно окончил ГИТИС (режиссёрский факультет, мастерская А. Васильева). В 1990 году переехал в Канаду.

С 1990-х годов известен не только как актёр, но также как театральный педагог и режиссёр (например, мюзикл «Дракула: Между любовью и смертью» c Брюно Пельтье в главной роли).

В 2004 году был одним из ведущих (совместно с Витой Смачелюк) украинского сезона телешоу «Форт Боярд».

Дочь Евгения (07.12.1982) — тоже актриса.

Фильмография 

  — В бой идут одни «старики» — младший лейтенант из 1-й эскадрильи
  — От Буга до Вислы
 1980 — Дударики — атаман
  — Такая поздняя, такая тёплая осень — Михайло Руснак
  — Возвращение Баттерфляй — Василь Стефаник
 1982 — Житие святых сестер
 1982 — Преодоление — Валентин Сергеевич Осинцев
  — Затерянные в песках
 1984 — Украденное счастье — Михайло Гурман
  — Не имеющий чина — Михаил Фрунзе
 1985 — Зодиак — Микалоюс Константинас Чюрлёнис
  — Обвиняется свадьба — Максим Петрович, футбольный тренер
 1986 — Мама, родная, любимая…
  — Игра хамелеона — Жорж де Валера
 1987 — Отступник — профессор Миллер
 1987 — Дон Жуан
 1987 — Войдите, страждущие! — Авенир Авдеев
  — Фантастическая история
  — Сирано де Бержерак — Сирано де Бержерак
  — «Бесы». Репетирует Анатолий Васильев (документальный)
 1990 — Прости нас, мачеха Россия — уголовник Губан
 1990 — Воспоминания без даты/Беглец — Виктор Воронин
 1990 — Сломанный свет — Марк Евдокимов
 1990 — Ленинград. Ноябрь — Макс
  — Пути смерти и ангелы / Halálutak és angyalok — Иштван Шревек
 1991 — Анна Карамазофф
  — Урод / La Bete de foire — Боркин
  — Les Grands procès (сериал), сезон 1, эпизод 4 Fred Rose — М. Гузенко
  — Агнус Дей / Agnes Dei
 1994 — Порывы желания / Mouvements du désir — человек у телефона
 1994 — Миссис Паркер и порочный круг — русский режиссёр
  — Музыка для декабря — Александр Ларин
 1995 — Экспресс до Пекина — полицейский капитан
 1995 — Зоя — Сергей Дягилев
 1995 — Кунг-фу: Возрождение легенды / Kung Fu: The Legend Continues (сериал; сезон 3, эпизод 16: Cruise Missiles) — Гагов
  — Идеальный мужчина / L’Homme idéal — Ласло
 1996 — 10-07: L’affaire Kafka (сериал) — Oлег Холодов
 1996 — Urgence (сериал) — Сергей Фёдоров
 1996 — Золотоискатели / Chercheurs d’or (сериал) — Prussian handler
  — Diva (сериал) — Григорий Залнов
 1997 — Её звали Никита (сериал) сезон 2, эпизод 6 Mandatory Refusal — Дориан Энквист
 1997 — Тысяча чудес Вселенной — офицер
 1997 — Двойник — помощник КГБ
 1997 — The Edge — Серёга и Иисус
 1997 — Ордер на стриптиз / Strip Search — Хельмут Викс
  — Истерия / Hysteria — Сид Микер
 1998 — Пока не грянул гром / Thunder Point — русский солдат
 1998 — Мушкетеры навсегда / Musketeers Forever — глава русской мафии
 1998 — Красная скрипка — гардеробщик в Монреале
 1998 — Что-то органическое / Quelque chose d’organique
  — Cover Me (сериал) эпизоды 1—6 — Григорий Печорин
 1999 — Омерта / Omertà — Le dernier des hommes d’honneur (сериал) — Степенков
 1999 — Бегом домой / Running Home — Tруба
 1999 — Охотник — Грегори
 1999 — Лаура Кадье… продолжение / Laura Cadieux… la suite — русский капитан
  — Непокорённый — Роман Шухевич
 2000 — Охотник / The Tracker — Григорий / Доставщик № 1
  — Цена страха — доктор Mилинов
 2002 — Агент влияния / Agent of Influence — Григорий Алеша
 2002 — Трясина / Le Marais — Aлександр
  — Petits mythes urbains (сериал) — Феликс
 2003 — Последний Чаптер 2: Война продолжается / The Last Chapter II: The War Continues (сериал) эпизоды 1—6 — Icepick
 2003 — Обратная сторона Луны — переводчик
 2003 — Проект «Ельцин» — Aндрей Лугов
 2003 — Бурные приключения Джека Картера / Les Aventures tumultueuses de Jack Carter (сериал) — посол
 2003 — L’Execution — повар
  — Изгнанник — Иван
 2004 — Джек Парадайс / Jack Paradise (Les nuits de Montréal) — Джино O’Коннор
 2004 — Гладий. Возвращение (документальный)
 2004 — Казнь / Облики смерти — повар
  — Quelque Part Dans L’Inacheve — Mилиционер
 2005 — Последний лучший шанс / Last Best Chance — Дубровский
  — La Chambre no 13 (сериал) — Фелипе
 2006 — Спаси меня / Délivrez-moi — Mилан
 2006 — Гадкие лебеди — Виктор Банев
 2006 — Точка / The Point — человек в сером авто
 2006 — Pourquoi le dire?
  — Морозов — майор Андрей Морозов
  — Акмэ — архитектор Андрей Васин
 2008 — Отряд
  — Наживка / L’appât — Путин
  — Ночь на закате лета — Патер Лукас
  — Звезда Диего / Diego Star — Копейкин
 2013 — Жапплу / Jappeloup
  — Люди Икс: Дни минувшего будущего — Генерал Петров
 2014 — Горе Тато / Le Malheur de Tato (короткометражный) — Тато
  — Запретная комната — Джарвис / Доктор Дин / Муж
 2015 — 19-2 (сериал) сезон 2, эпизод 9; сезон 3, эпизоды 3—10 — Хозяин болгарского бара; Стэн
  — Le nom que tu portes (короткометражный) — Отец
  — Оккупация / Предатель — Есаул Диброва (Радулеску)
 2017 — Gear — Роман
  — Mensonges (сериал) сезон 4, 2 эпизода — Дмитрий Раскольников

Награды 
 1988 — Международный кинофестиваль в Каталонии (Приз за лучшую мужскую роль, фильм «Отступник»)

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Каунасский государственный академический драматический театр
Ведущие «Форта Боярд»